CENPI () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 756 амінокислот, а молекулярна маса — 86 720.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ядрі, хромосомах, центромерах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки